Stone County Courthouse ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte:
 Stone County Courthouse (Arkansas), ID-Nr. 76000470
 Stone County Courthouse (Missouri), ID-Nr. 80002396

sonstige:
 Stone County Courthouse (Mississippi)